Castroverde ist eine spanische Gemeinde (Concello) mit  Einwohnern (Stand: ) in der Provinz Lugo der Autonomen Gemeinschaft Galicien.

Geografie 
Castroverde liegt im Zentrum der Provinz Lugo ca. 20 Kilometer östlich der Provinzhauptstadt Lugo.

Umgeben wird Castroverde von den sechs Nachbargemeinden:

Klima 

Das Klima zeichnet sich durch mäßig warme Sommer und relativ milde Winter aus. Niederschlagsmengen und Anzahl der Regentage pro Monat nehmen in den Sommermonaten Juni bis September deutlich ab.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde gliedert sich in 25 Parroquias:

Der Sitz der Gemeinde befindet sich im Ort Castroverde der Parroquia Villariño.

Bevölkerungsentwicklung 

Nach einem Höhepunkt im Betrachtungszeitraum um 1940 von etwas über 9000 Einwohnern sank die Zahl der Bevölkerung stetig bis unter 3000. Auffällig ist die Zeitspanne zwischen 1960 und 1970, in der Castroverde ungefähr ein Drittel seiner Einwohner verlor.

Am 1. Januar 2021 waren ca. 56 % der Bevölkerung (ca. 61 % der Männer und ca. 53 % der Frauen) im erwerbsfähigen Alter (20–65), während dieser Wert für ganz Spanien ca. 61 % betrug.

Die Überalterung der Bevölkerung der Gemeinde zeigt folgende Tabelle, bei der das Verhältnis von Gruppen von älteren Personen mit Gruppen von Personen der jüngeren Generation verglichen wird:

Sehenswürdigkeiten 
 Bergfried der Burg Castroverde aus dem 14. Jahrhundert, als Bien de Interés Cultural eingetragen

 Pfarrkirche Santa María de Vilabade, als Bien de Interés Cultural eingetragen

Jakobsweg 
Die Gemeinde liegt auf der Wegführung Camino Primitivo des Jakobsweges.

Wirtschaft

Verkehr 
Die Hauptverkehrsachse ist die Provinzstraße LU-530, die die Gemeinde mit Baleira im Osten und mit der Provinzhauptstadt Lugo im Westen verbindet, dort mit Anschluss an die Autovía A-6 von Madrid nach Arteixo.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Galicien
Ort am Jakobsweg (Camino Primitivo)